Liga Europejska w piłce siatkowej mężczyzn 2022 (ang. 2022 CEV Volleyball European League Men) – 18. edycja turnieju siatkarskiego organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) dla 19 europejskich narodowych reprezentacji.

Po raz drugi reprezentacje podzielone zostały na dwie grupy: 11 europejskich reprezentacji, które nie brały udziału w Lidze Narodów, uczestniczyło w Złotej Lidze Europejskiej, natomiast 6 - w Srebrnej Lidze Europejskiej.

System rozgrywek

Złota Liga Europejska 
W Złotej Lidze Europejskiej udział wzięło 11 europejskich reprezentacji. Zostały one podzielone na trzy grupy na podstawie systemu serpentyny. Pierwotnie miało wziąć udział 12 drużyn, gdyż reprezentacja Białorusi została wykluczona.

W każdej grupie drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Najniżej sklasyfikowana drużyna po rozegraniu wszystkich meczów została relegowana do Srebrnej Ligi Europejskiej 2022. Awans do turnieju finałowego uzyskali zwycięzcy grup oraz gospodarz tego turnieju.

Turniej finałowy składał się z półfinałów, meczu o 3. miejsce oraz finału. Pary półfinałowe utworzone zostały w drodze losowania.

Srebrna Liga Europejska 
W Srebrnej Lidze Europejskiej udział wzięło 6 europejskich reprezentacji. Zostały one podzielone na dwie grupy na podstawie systemu serpentyny.
W każdej grupie drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Zwycięzcy obu grup awansowały do finału, w którym rozegrały między sobą dwumecz. Zwycięzca meczu finałowego uzyska awans do Złotej Ligi Europejskiej 2023.

Drużyny uczestniczące 
W Lidze Europejskiej 2022 udział wzięło 17 reprezentacji: 11 drużyn uczestniczyło w Złotej Lidze Europejskiej, natomiast 6 w Srebrnej Lidze Europejskiej.

Awans ze Srebrnej Ligi Europejskiej 2021 uzyskał zwycięzca Srebrnej Ligi Europejskiej - Dania.

Złota Liga Europejska

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

 Ze względu na okoliczności medyczne związane z COVID-19 reprezentacja Estonii była zmuszona oddać walkowera reprezentacji Czech, 11.06.2022.
Wyniki spotkań

Turniej finałowy 
  Varaždin

Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Srebrna Liga Europejska

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Turniej finałowy 
  Budapeszt

Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Liga Europejska w piłce siatkowej mężczyzn 2022